La Nationalliga A 1953/54 fue la 57.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Tabla de posiciones

Referencias 
 RSSSF

1954
Fútbol en 1953
Fútbol en 1954
Suiza en 1953
Suiza en 1954